Seznam polkov z zaporedno številko 5.

Seznam 
 Pehotni
 5. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 5. polkovna bojna skupina
 5. pehotni polk (Wehrmacht)
 5. strelski polk (ZSSR)
 5. pehotni polk (ZDA)
 5. konjeniški polk (Wehrmacht)
 5. strelski polk (Wehrmacht)
 5. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 5. Reiter polk (Wehrmacht)
 5. grenadirski polk »Oberrhein«
 5. Führer-tankovskogrenadirski polk

 Konjeniški
 5. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 5. tankovski polk (Wehrmacht)
 5. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 5. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 5. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 5. artilerijski polk (Wehrmacht)
 5. artilerijski šolski polk (Wehrmacht)
 5. rezervni artilerijski polk (Wehrmacht)
 5. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 5. obalni artilerijski polk (ZDA)

 Zaledni
 5. zaledni polk (mehaniziran)

 Komunikacijski
 5. komunikacijski polk tankovske armade (Wehrmacht)

 Zračnoobrambni
 5. zračnoobrambni artilerijski polk (ZDA)
 5. zračnoobrambni artilerijski polk kopenske vojske (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 5. železniški pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi